Supergigant mężczyzn na 43. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 4 lutego 2015 roku na znanej już z Pucharu Świata trasie Birds of Prey. Tytułu mistrza świata ze Schladming nie obronił reprezentant gospodarzy Amerykanin Ted Ligety, który ostatecznie uplasował się na 9 miejscu. Nowym mistrzem świata w supergigancie został reprezentant Austrii Hannes Reichelt, tym samym stał się on najstarszym alpejczykiem w historii MŚ, który zdobył złoty medal. Na drugim miejscu uplasował się nieoczekiwanie Kanadyjczyk Dustin Cook, bowiem nigdy wcześniej nie stał na podium PŚ. Brązowy medal mistrzostw świata zdobył reprezentant Francji Adrien Théaux, który stracił do zwycięzcy 24 setne sekundy.

W trakcie zawodów kontuzji doznał zawodnik gospodarzy Bode Miller, który pod koniec trasy zaatakował agresywnie bramkę, co spowodowało jego upadek. Choć upadek wyglądał dramatycznie, to na początku nic nie wskazywało, że Millerowi wydarzyła się krzywda, ponieważ do mety zjechał o własnych siłach. Później się okazało, że na skutek upadku jedna z nart krawędzią rozcięła mu łydkę, co spowodowało uszkodzeniem ścięgna udowego.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2015